Provincias Unidas puede referirse a diversas unidades políticas:
 las Provincias Unidas de los Países Bajos (1581-1795);
 las Provincias Unidas del Río de la Plata (1810-1816); (1820-), nombre oficial alternativo de la República Argentina;
 las Provincias Unidas de la Nueva Granada (1811-1816);
 las Provincias Unidas de Venezuela (1811-1812);
 las Provincias Unidas del Centro de América (1823-1824);
 la Provincia Unida de Canadá (1841-1867);
 las Provincias Unidas de Agra y Oudh (1902-1947).